Следующие известные личности носили фамилию «Цылов»:
Цылов, Николай Иванович (1799/1801—1879), картограф и топограф, писатель; генерал-майор (1860). 
Цылов, Николай Николаевич, издатель медицинской литературы, с 1884 по 1885 — редактор журнала «Здоровье»